Бейтсвилл ():
 Бейтсвилл (Арканзас)
 Бейтсвилл (Миссисипи)